

Musica
Lust – album degli Ambitious Lovers del 1991
Lust – album di Depth Charge del 1999
Lust – album dei Lords of Acid del 1991
Lust – album di Michael Rother del 1983
Lust – brano di Kendrick Lamar del 2017 dell'album Damn

Persone
Andreas Lust – attore tedesco
Benedict Lust – medico tedesco
Dieter Lüst – fisico tedesco
Erika Lust – attrice, autrice, sceneggiatrice e produttrice pornografica svedese
Kendra Lust – attrice pornografica e regista statunitense
Reimar Lüst – astrofisico tedesco
Xavier Lust – designer belga
Ulli Lust – fumettista, illustratrice, e redattrice austriaca
Karl-Heinz Lust – imprenditore tedesco
Matthias Lust – calciatore tedesco
Erika Lust – pittrice e scenografa tedesca

Altro
Lust – personaggio della serie anime e manga Fullmetal Alchemist
4386 Lüst – asteroide della fascia principale